Жустін Енен-Арденн була чинною чемпіонкою і успішно захистила титул, перемігши у фіналі Світлану Кузнецову у двох сетах, здобувши свій третій титул на Відкритому чемпіонаті Франції.

Сіяні гравці 
{{columns-list|2|
  Амелі Моресмо (4-те коло)
  Кім Клейстерс (півфінал)
  Надія Петрова (1-ше коло)
  Марія Шарапова (4-те коло)
  Жустін Енен-Арденн (переможець)
  Олена Дементьєва (3-тє коло)
  Патті Шнідер (4-те коло)
  Світлана Кузнецова (фінал)
  Франческа Ск'явоне (4-те коло)
  Анастасія Мискіна (4-те коло)
  Вінус Вільямс (чвертьфінал)
  Мартіна Хінгіс (чвертьфінал)
  Анна-Лена Гренефельд (чвертьфінал)
  Дінара Сафіна (чвертьфінал)
  Даніела Гантухова (4-те коло)
  Ніколь Вайдішова (півфінал)
  Флавія Пеннетта (3-тє коло)
  Олена Лиховцева (1-ше коло)
  Ана Іванович (3-тє коло)
  Марія Кириленко (3-тє коло)
  Наталі Деші (3-тє коло)
  Суґіяма Ай (2-ге коло)
  Татьяна Головін (1-ше коло)
  Катарина Среботнік (3-тє коло)
  Маріон Бартолі (2-ге коло)
  Анабель Медіна Гаррігес (3-тє коло)
  Анна Чакветадзе (2-ге коло)
  Луціє Шафарова (1-ше коло)
  Софія Арвідссон (2-ге коло)
  Клара Коукалова (1-ше коло)
  Шахар Пеєр (4-те коло)
  Хісела Дулко ''(4-те коло)
}}

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5 

| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= Т Гарбін
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=0
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=19
| RD3-team03= А Іванович
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=10
| RD3-team04= А Мискіна
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=5
| RD4-team01={{nowrap| Ж Енен-Арденн}}
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=10
| RD4-team02= А Мискіна
| RD4-score02-1=1
| RD4-score02-2=4
| RD4-score02-3= 
}}

Секція 6

Секція 7 

| RD1-score09-1=0
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=9
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= В Азаренко
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=7
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= К Канепі
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= К Пешке
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= М Діас-Оліва
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=1
| RD1-seed14= 
| RD1-team14={{nowrap| К Мартінес Гранадос}}
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=6
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= В Раззано
| RD1-score15-1=0
| RD1-score15-2=64
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= К Клейстерс
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=15
| RD2-team01= Д Гантухова
| RD2-score01-1=3
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Е Гальярді
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=3
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= К Кастаньйо
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=3
| RD2-seed04=21
| RD2-team04= Н Деші
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=2
| RD2-score04-3='''6
| RD2-seed05=26
| RD2-team05=

Примітки 
Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 2006 at ITF 

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
Тур WTA 2006
2006 у тенісі